Esta é a lista de municípios do Rio Grande do Sul por população, em ordem decrescente de número de habitantes; os municípios são as divisões oficiais do estado brasileiro supracitado, localizado na Região Sul do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possui 497 municípios, sendo a capital estadual Porto Alegre o município mais populoso com 1,4 milhão de habitantes, em estimativa de 2021 — e o único com mais de um milhão de habitantes. Em segundo lugar está a cidade de Caxias do Sul, com uma população de  em 2021 sendo a única outra cidade com mais de 500 mil habitantes. É o terceiro estado brasileiro com o maior número de municípios, atrás apenas de Minas Gerais (853) e São Paulo (645), sendo que menos da metade dos municípios gaúchos possui mais de 10 mil habitantes.

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por data de criação

Ligações externas 
 Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul
 

História do Rio Grande do Sul
Populacao
Rio Grande do Sul